В этой статье описывается фонетика и фонология английского языка. Звуковой ряд современного английского языка.

Согласные 

 Произношение переднеязычных согласных в английском языке характеризуется апикальной артикуляцией, то есть артикулирует самый кончик языка. В русском языке кончик языка немного опущен, и артикулирует спинка языка, иначе говоря, для него характерна ламинальная артикуляция.

Гласные

Дифтонги

Краткая характеристика произношения 
Ниже представлена краткая характеристика произношения:

[iː] — Похож на долгий русский — (и). Звук могут выражать буквы и буквосочетания: e, ee, ea, eo, i, ie, ei, ey

[ɪ] — Краткий и очень открытый звук (и), как в слове: снаружи. Звук могут выражать буквы и буквосочетания: i, y, ey, e, u, ui, a

[e] — Похож на звук — (е) в слове: шесть. Звук могут выражать буквы и буквосочетания: e, ea, a, ay, ai, ie

[æ] — (я)  как в слове «вязь» Звук выражает буква: a. Всегда следует за твёрдыми согласными

[ɑː] — Долгий и глубокий — (а), как в слове: галка. Звук могут выражать буквы и буквосочетания: a, ar, au, er, ear

[ɒ] — Краткий и очень открытое — (о), как в слове: вот. Звук могут выражать буквы и буквосочетания: o, a, ow

[ɔː] — Долгий и глубокий звук — (о). Звук могут выражать буквы и буквосочетания: a + l, or, oor, ure, our, ar, a, aw, au, ou

[ʊ] — Краткий, близкий к — (у). Звук могут выражать буквы и буквосочетания: u, oo, ou, o

[uː] — Долгий звук — (у) без сильного выдвижения губ. Звук могут выражать буквы и буквосочетания: u, ui, oo, o, ou, ew, wo

[ʌ] — Похож на русский, безударный звук — (о) и (а) , в слове: мосты.Звук могут выражать буквы и буквосочетания: u, o, ou, oo. В отличие от русского, в английском почти всегда находится под ударением. 

[зː] — Похож на долгий — (ё), в слове: свёкла.Звук могут выражать буквы и буквосочетания: ir, ur, er, ear, w + or

[ə] — Неясный безударный звук, близкий к — /ʌ/. Звук могут выражать буквы и буквосочетания: er, or, our, ar, ure

Ударение в следующих шести двугласных падает на первый элемент

[eɪ] — Похож на — (эй). Звук могут выражать буквы и буквосочетания: a, ai, ay, ea, ei, ey

[əʊ] — Похож на — (оу). Звук могут выражать буквы и буквосочетания: o, oa, ow, ou

[aɪ] — Похож на — (ай). Звук могут выражать буквы и буквосочетания: i, i+gh, y, ei, ey, uy

[ɔɪ] — Похож на — (ой). Звук могут выражать буквосочетания: oi, oy

[ɪə] — Похож на — (иэ). Звук могут выражать буквосочетания: ea, ear, eer, ere, eir, ier, e+ea, e+ia, e+io, e+iou, e+ie

[eə] — Похож на — (эа). Звук могут выражать буквосочетания: are, ere, air, ear, eir

[tʰ] — Схожен с русским — (т), но артикулируется у альвеол и сопровождается придыханием. Звук выражает буква: t

[d] — Звонкий — (t). Звук выражает буква: d

[ð] — Звонкий — (θ). Звук выражает буквосочетание: th

[kʰ] — Похож на русский — (к), произносится с придыханием. Звук могут выражать буквы и буквосочетания: c, k, ck, ch

[g] — Звонкий — (г). Звук выражает буква: g

[v] — Звонкий — (f). Звук выражает буква: v

[θ] — Кончик языка помещается в щели между верхними и нижними зубами; звук произносится без голоса. Звук выражает буквосочетание: th

[s] — Похож на русский — (с). Звук могут выражать буквы: s, c

[z] — Звонкий — (s). Звук могут выражать буквы: s, z

[ʃ] — Средний звук между — (ш) и (щ). Звук могут выражать буквосочетания: sh, ch

[ʒ] — Звонкий — (ʃ). Звук могут выражать буквы: s, g

[tʃ] — Английские звуки — (t) и (ʃ) произнесенные слитно. Звук могут выражать буквосочетания: ch, tch

[ʤ] — очень слитно мягкий — (tʃ). Звук могут выражать буквы и буквосочетания: j, g, dge

[h] — Простой выдох. Звук выражает буква: h

[m] — Похож на русский — (м). Звук выражает буква: m

[n] — Похож на русский — (н). Звук выражает буква: n

[ŋ] — задненёбный звук — (н) произнесенный «в нос» задней частью спинки языка, а не его кончиком. Звук выражает буквосочетание: ng

[r] — непрерывистое, невибрирующие очень слабое — (р). При этом кончик языка, слегка завёрнутый назад, находится напротив той части нёба, где производится звук (ж). Звук выражает буква: r

[l] — Смягченный русский звук — (л), артикулируемый у альвеол. Звук выражает буква: l

[w] — Напряженные и округленные губы произносят краткий звук — (у) и переходят в положение для последующего гласного. Звук выражает буква: w

[j] — Похож на слабый русский — (й). Звук выражает буква: y

[pʰ] — Похож на русский — (п), произносится с придыханием. Звук выражает буква: p

Ударение
Словесное ударение.  Выделение слога в слове называется словесным ударением. В транскрипции обозначается знаком ['], стоящим перед ударным слогом.

Фразовое ударение. Это более сильное произнесение одних слов в предложении по сравнению с неударными словами. В английском предложении под ударением стоят существительные, прилагательные, смысловые глаголы, числительные, наречия. Безударными бывают артикли, союзы, вспомогательные глаголы, личные и притяжательные местоимения.

Логическое ударение. В случае необходимости выделения по смыслу какого-либо слова под ударение могут быть поставлены и безударные элементы.

Характеристики звуков

[æ]. Губы растянуты, нижняя челюсть опущена, кончик языка касается нижних зубов, а средняя спинка языка немного выгибается вперед и кверху. Подобный звук в русском языке есть, однако исключительно с предшествующими ему йотированными согласными, а точнее: буква "я" под ударением, не идя после гласных, в начале слова, букв "ь" и "ъ". Например слово "князь" [knʲæsʲ].

[eɪ]. Язык после произнесения ядра делает лёгкое движение вверх в направлении звука [ɪ], тем не менее, не достигая его полного образования.

История

Примечания 

Английский язык
Фонология английского языка